Тушканиха — топоним в России:
 Тушканиха — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края, Кузьминский сельсовет, упразднён в 1981 г.
 Тушканиха — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края, Октябрьский сельсовет.
 Тушканиха — река в Алтайском крае, приток реки Алей.
 Тушканиха — река в Алтайском крае, приток реки Таловка.